Geografia
 Blancafort, municipi de la Conca de Barberà
 Blancafort, poble abandonat pertanyent a l'antic municipi de Tragó de Noguera, actualment en el terme municipal d'Os de Balaguer, a la Noguera
 Blancafort, municipi del Cher, a França
 Castell de Blancafort, edificació en el terme de Cercs, Berguedà
 Partida Blancafort, a Reus, Baix Camp

Persones
 Manuel Blancafort i de Rosselló (1897-1987), compositor
 Albert Blancafort i París (1928-2004), compositor i director d'orquestra
 Gabriel Blancafort i París (1929-2001), mestre orguener
 Albert Blancafort i Engelfried (1964), mestre orguener